Uniluoto kan syfta på:

Finland 

 Uniluoto (ö i Norra Savolax), 
 Uniluoto (ö i Varkaus), Norra Savolax, 
 Uniluoto, Björneborg – en stadsdel i Björneborg

Robotskapade Finlandförgreningar